Laag ist

ein Ortsname:
 Laag (Neumarkt), eine Fraktion von Neumarkt in Südtirol, Italien
 Laag (Rheden), ein Dorf der Gemeinde Rheden in Niederlande
 Laag (Somalia), ein Ort in Somalia
 Laag (Waidhofen), Ortsteil der Gemeinde Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

ein Familienname:
 Heinrich Laag (1892–1972), deutscher christlicher Archäologe
 Hermann Laag (1926–2010), deutscher Fußballspieler
 Otto-Kurt Laag (1897–1971), deutscher Lehrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Laage (Begriffsklärung)
 Laach
 Laak
 Laack